Список кантри-хитов № 1 2004 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 2004 году.

 5 недель (или всего 7 с учётом прошлого 2003 года) на первом месте был хит кантри-певца Кенни Чесни.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов №1 в США
 Список синглов №1 в США в 2004 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 2004 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  – online version. 

Чарты Billboard 2004 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 2004 года
2004 год в музыке США